For Love of Him – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 For Love of Him – film del 1914 diretto da E.A. Martin